Et mourir de plaisir est la phrase finale des imprécations de Camille dans Horace, tragédie de Pierre Corneille.
 Et mourir de plaisir est un film franco-italien réalisé par Roger Vadim et sorti en 1960.
 Et mourir de plaisir (Papaya dei Caraibi) est un film italien réalisé par Joe D'Amato et sorti en 1978.
 Et mourir de plaisir est le titre d'une chanson de Michel Sardou sortie en 1970.